Jossypiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jossypiwzi (Bar), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar
 Jossypiwzi (Bilohirja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja